Международный автодром Сепанг () больше не используется для гонки Формулы-1 Гран-при Малайзии, Формулы А1 и крупнейших мотоциклетных гонок.

Автодром был спроектирован Германом Тильке и стал первым в ряду новых автодромов в странах Азии, на которых начали проходить гонки Формулы-1 — Сахир (Бахрейн), Шанхай (Китай), Истанбул Парк (Турция), Международный автодром Кореи (Республика Корея).

Длина основной трассы — 5,54 км и насчитывает 15 поворотов. Также, есть малые конфигурации, использующие часть основного трека — 2,71 км (6 поворотов) и 2,61 км (8 поворотов).

Проведение гонок Формулы-1 было приостановлено в 2017 году.

Победители Гран-при Малайзии на трассе Сепанг

Рекорды автодрома 
Формула-1:
 Рекорд круга в гонке — 1:34.080, Себастьян Феттель, Ferrari (2017)
 Рекорд круга в квалификации — 1:32.582, Фернандо Алонсо, Renault (2005)

Фотографии

Ссылки 

 Сайт автодрома
 Расположение на Google Maps

Трассы Формулы-1
Трассы MotoGP
Трассы А1
Гоночные трассы Малайзии
Гран-при Малайзии